Леонид Александрович Володарский (родился 29 апреля 1950, Москва) — советский и российский поэт, основоположник светореализма, писатель-эзотерик.

Биография 
Родился 29 апреля 1950 года в Москве.

Учился в 776 средней школе столицы, которую окончил в 1967 году. Потом была учёба в Московском технологическом институте Лёгкой промышленности (окончил в 1973) и, наконец, долгожданное поступление в Литературный институт им. Горького при Союзе писателей СССР (1975).

В 1977 году в газете «Московский комсомолец» были опубликованы первые стихи поэта, сам он в это время учился в творческом семинаре Ларисы Васильевой.

Решающую роль в его биографии сыграло знакомство с известным русским советским поэтом Евгением Винокуровым, который по достоинству оценил его стихи и написал об этом в газете «Комсомольская правда» в ноябре 1986 года.

Поэт, успевший до этого стать участником двух совещаний молодых писателей: Московского (1983) и Всесоюзного (1984), сразу же ощутил, что такое быть замеченным крупным мастером. Он стал желанным гостем на страницах литературных журналах, о его публикациях взялась писать критика, обычно причисляя его к поэтам-традиционалистам. С 1986 по 1990 год руководил литературной студией при Московском геологоразведочном институте, которая в дальнейшем переросла в настоящее содружество поэтов и стала основой Независимой писательской ассоциации «Лютня Ориолы».

В 1989 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга поэта «Окраина Москвы», в 1991 году 20 августа в том же издательстве вышла книга стихов «Провинция Вселенной», где уже явно прослеживались мотивы того, что потом поэт назвал светореализмом.

С 1990 года Леонид Володарский стал активным поборником идей Елены Блаватской, Рерихов и других великих эзотериков мира.

Женат на Ольге Анатольевне Володарской, авторе двух книг о графе Сен-Жермене.

Общественная деятельность и награды 
Осенью 1991 года, после провала знаменитого путча Леонид Володарский в числе ста авторов был принят в Союз писателей СССР, как человек, чьё вступление (как и других поэтов и писателей из списка) блокировалось партийно-номенклатурной верхушкой Союза.

В 1994 году был избран заместителем председателя Российского теософского общества. Но вскоре покинул этот пост и принял для себя решение никогда больше не состоять в подобных организациях из-за безусловного формализма, а то и духа откровенного догматизма, царящего в них. С тех пор, когда его спрашивают об эзотерических пристрастиях, он называет себя «эзотерическим вольнодумцем».

В 1995 году Леонид Володарский и его единомышленники Ирина Ковалёва и Иван Белокрылов создали Независимую писательскую ассоциацию «Лютня Ориолы», стоящую на позициях светореализма, и вот уже 15 лет проводящую свои вечера в Центральном Доме Литераторов. Леонид Александрович был избран председателем этой ассоциации.

В 1996 году лауреат премии Международного литературного фонда им. Милана Фюшта при Венгерской Академии Наук, а в 2001 году сделался лауреатом уже Большой премии того же фонда и той же академии.

В 2016 году награжден премией имени Е. П. Блаватской Московским отделением Международного Теософского Общества со штаб-квартирой в Адьяре(Индия) за популяризацию теософских идей в литературных трудах. Является обладателем диплома № 1.

Творчество 
Леонид Володарский пишет в предисловии к своей поэтической книге «Космогонические грёзы»: «Мои, глубоко атеистические родители назвали меня Леонидом, не подозревая, что это был день Святого Леонида. Так произошла первая в моей жизни неслучайность!» И через всё творчество поэта и писателя проходит красной нитью эта мысль о цепи бесконечных и прекрасных, а порой и ужасных неслучайностей.

Автор термина светореализм, означающего литературное направление, стоящее на позициях метафизического отношения к миру и русского космизма. Наиболее чётко и полно программа направления была сформулирована сначала в журнале «Дельфис» под названием «Поэты светореализма» (1996), а потом в «Литературной газете» («Поэты реального света», 21 апреля 2010), где кроме самого Леонида Володарского были представлены его единомышленники в лице поэтов Ирины Ковалёвой и Ивана Белокрылова.

Как говорит сам Леонид Володарский: «Светореализм это противопоставление чернухе на всех планах бытия, потому что он исходит от Творящего Божественного Света, зарождающегося ещё там, во Вселенной».

Публикации 
Поэтические публикации в самых разных журналах и газетах, таких, как журнал «Москва», «Смена», «Огонёк», альманахах «Поэзия», «Истоки»,"Муза","Золотое руно",газетах «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Литературная газета» и др. У Леонида Володарского много статей и две книги на эзотерические темы: «Эзотерика с улыбкой» (издательство «Рипол-Классик», 2007), «Мистика в жизни великих» («Эксмо», 2008).

Активно переводится в Венгрии, как поэт, и переводит венгерских поэтов сам, как современных, так и средневековых. Наиболее значимой публикацией в Венгрии стала поэма Леонида Володарского «Одиннадцать снов» в журнале Союза венгерских писателей «Мадьяр Напло» (перевод Лайоша Мароши). На венгерском языке издан поэтический сборник «Рождественский коридор» (Составитель Карой Чех, известный венгерский поэт), издательство «Бибор», 2011 год.

Библиография

Поэтические сборники 
 «Окраина Москвы», 1989 год, издательство «Молодая гвардия».
 «Голубица Мастера», 1989 год, «Профиздат».
 «Провинция Вселенной», 1991 год, издательство «Молодая гвардия».
 «Мемориальный дождь», 1994 год, издательство «Риф-Рой».
 «Знак Оповещенья», 1999 год, издательство «Беловодье».
 «Современная русская поэзия. 6500 произведений». Собрание стихотворений и поэтических переводов (электронная книга), издательство «Бизнессофт», 2006 год.
 «Космогонические грёзы», 2010 год, издательство «АК-ПРЕСС».
 «Рождественский коридор», 2011 год, на венгерском языке, издательство «Бибор».
 «Высокое Присутствие», книга в альманахе. «Истоки» № 6 (48) 2012—2013, РИФ «Истоки-плюс».
 «Купальня Света», 2015 год, издательство «АК-Пресс".
"Звезда предназначения",2019 год,издательство "У Никитских ворот"
"Сквозь очевидность", 2020 год, издательство "У Никитских ворот"
"Свет ворвётся : стихотворения", 2022 год, издательство "У Никитских ворот"

Эзотерические книги 
 «Эзотерика с улыбкой», 2007 год, издательство «Рипол-Классик».
 «Мистика в жизни великих», 2008 год, издательство «Эксмо».
 «Летящие над потопом», Роман-фэнтези, 2010 год, издательство «АК-ПРЕСС».
 "Гора Семи Стражей",Роман-фэнтези,2018 год,издательство "АК-Пресс".
 "Свет Блаватской", сборник стихов, 2020 год, издательство "ИПЛ"

Ссылки и источники 
 Автобиография.
 «Знаток венгерской истории» Интервью с Л. Володарским, Российский курьер 2009 г.
 «Поэты светореализма. Вместо литературного манифеста», статья Л.Володарского.
 Ассоциация «Лютня Ориолы».
 «Переводчик» (Чита), 2011, № 11
 Журнал «Кольцо А» № 55
 6. «Nagy Vilag», LVIII.evfolyam, 9.szam, 964. 2013 szeptember

Примечания 

Русские поэты
Поэты СССР
Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Родившиеся 29 апреля
Родившиеся в 1950 году
Родившиеся в Москве
Поэты по алфавиту